Tidsnød har flere betydninger:

 Tidsnød (begreb) – bruges som udtryk for, at man har problemer med at nå en tidsfrist, eller i lidt bredere forstand oplever, at man har for lidt tid til rådighed.
 Tidsnød (skak) – er et mere specifikt udtryk inden for topersoners spil som skak, hvor man bruger tidskontrol, og anvendes, når man har kort tid til at udføre mange træk.